Франсуа II де Бурбон (; ) — граф де Сен-Поль и 2-й герцог д'Эстутвиль.

Биография 
Сын Франсуа I де Бурбон-Сен-Поля и Адриены д'Эстутвиль.

В возрасте 9 лет наследовал своему отцу, и получил его должность губернатора Дофине, с тех пор и до времен Генриха IV остававшуюся в роду Бурбонов. Также был назначен капитаном роты из ста копий. 

Умер в возрасте десяти лет и был погребен в родовой усыпальнице Эстутвилей в аббатстве Вальмон. Семейные владения унаследовала его сестра Мария II де Сен-Поль.

Предки

Литература 
 

Бурбон-Вандомы (1-я ветвь)
Графы де Сен-Поль